Хойник — разные значения.

Населённые пункты в Польше 
 Хойник (Варминско-Мазурское воеводство) — село в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Хойник (Великопольское воеводство) — село в Острувском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Хойник (Малопольское воеводство) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства.

Разное 
 Хойник — замок в Нижней Силезии;
 Хойник (гора) — наименование горы.
  Хойник — мера веса.

См. также 
 Хойники (значения).